Amerikai Egyesült Államok
Spirit Lake (Idaho)
Spirit Lake (Iowa)